Col de la Croix – valico svizzero del massiccio del Giura nel Canton Giura
 Col de la Croix – passo svizzero nelle Alpi del Canton Vaud
 Col de la Croix-de-Fer – passo francese nelle Alpi del Delfinato
 Colle della Croce, in francese Col de la Croix – passo italiano nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta